Fort Pitt ist der Name folgender Orte:
 Fort Pitt (Pennsylvania), Teil des heutigen Pittsburgh, Pennsylvania, Vereinigten Staaten
 Fort Pitt (Kent) in England
 Fort Pitt (Saskatchewan), ein früherer Handelsposten der Hudson's Bay Company im heutigen Kanada